Michał Kossakowski (1733–1798) – wojewoda witebski i brasławski, kasztelan witebski poseł na Sejm Czteroletni
 Michał Kossakowski (1769–1839) – pisarz polny litewski, poseł na Sejm Czteroletni, pamiętnikarz, targowiczanin
 Michał Kossakowski (1883–1962) – polski ziemianin, dyplomata, bankowiec. Autor pamiętników.